Het seizoen 1939/40 was het 43ste seizoen van het nationale voetbalkampioenschap in Zwitserland.

Eindstand

Externe link 
 Overzicht RSSSF

Zwitsers voetbalseizoen
Competitievoetbal 1939/40